Ce nom correspond à deux amphibiens :

Bufo maculiventris Spix, 1824 est synonyme de Rhinella marina (Linnaeus, 1758)
Bufo maculiventris Fitzinger, 1861 est synonyme de Bufo gargarizans Cantor, 1842

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae